Евролига 2000 — сорок третий розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 24 команды. Финал прошел в Салониках 20 апреля, титул сильнейшего вернул себе греческий «Панатинаикос», в финале переигравший ещё один именитый клуб «Маккаби».

1-й групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

2-й групповой этап

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа H

1/8 финала

1/4 финала

Финал четырех

Победитель

Ссылки 
 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1999 год в баскетболе
2000 год в баскетболе